Kipps, l'histoire d'une âme simple (Kipps,  The Story of a Simple Soul), est un roman de H.G. Wells paru en 1905.

Kipps peut aussi désigner : 

 Kipps, un film dramatique britannique de 1921 adaptant le roman de Wells ;
 Kipps, un film de comédie britannique de 1941 adaptant le roman de Wells ;
 , un affluent de la rivière Susquehanna dans le comté de Northumberland, en Pennsylvanie
 La famille fictive Kipps dans le roman de 2005 De la beauté de l'écrivain britannique Zadie Smith

Voir aussi 
 Kipp